Et akkreditiv er 

1) en regeringsfuldmagt, som udstedes på statens vegne af statsoverhovedet til landets ambassadører. Når ambassadøren ankommer til modtagerstaten, foregår afleveringen af akkreditiverne til værtslandets statsoverhoved højtideligt og efter stramme regler. I denne betydning af ordet tales altid om akkreditiver (flertal), selv om akkreditiverne er ét dokument.

2) en anvisning, der sætter ihændehaveren i stand til at disponere over et beløb hos tredjemand, f.eks. en bank